Zeta Aquarii pode se referir a:
Zeta1 Aquarii
Zeta2 Aquarii